Augustowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Augustowo, village du powiat de Bydgoszcz 
 Augustowo, village du powiat de Żnin

dans la voïvodie de Mazovie
 Augustowo, village du powiat de Mława 
 Augustowo, village du powiat de Wyszków

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Augustowo, village du powiat de Grodzisk Wielkopolski 
 Augustowo, village du powiat de Leszno 
 Augustowo, village du powiat de Międzychód 
 Augustowo, village du powiat de Złotów

dans la voïvodie de Podlachie
 Augustowo, village du powiat de Bielsk Podlaski

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Augustowo, village